Um kantar é a unidade de medida egípcia para medir algodão.  Um Kantar corresponde à antiga unidade de medida de quintal norte-americano, ou quintal curto, e é equivalente a 45,36 quilogramas. Pode ter variações de acordo com a região que emprega o termo Kantar.

O termo Kantar também pode se referir:

Pessoas
 Samir Kantar, membro da Frente Popular para Libertação da Palestina

Negócios
 Grupo Kantar, parte do grupo WPP.

Unidades de massa